Пасо де Лозада има више значења:

 Пасо де Лозада (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пасо де Лозада (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику